Kurfürstin Maria Leopoldine ist die Bezeichnung folgender Personen:
* Maria Leopoldine von Österreich-Tirol (1632–1649), durch Heirat Königin und Kurfürstin von Böhmen
 Maria Leopoldine von Österreich-Este (1776–1848), durch Heirat Kurfürstin von Bayern